Jméno a příjmení Luboš Adamec má více nositelů:
 Luboš Adamec (1994) (* 1994) – český fotbalista
 Luboš Adamec (sportovní střelec) (* 1959) – český sportovní střelec